Untel peut désigner :
 Untel, un groupe d'artistes formé de Jean-Paul Albinet, Philippe Cazal et Alain Snyers ;
 Frère Untel (pseudonyme de Jean-Paul Desbiens (1927-2006), un écrivain, enseignant, philosophe et religieux québécois.

Voir aussi 
 Untel Père et Fils, un film français réalisé par Julien Duvivier, sorti en 1943